The Beatles’ Long Tall Sally — последний альбом The Beatles, выпущенный в варианте специально для канадского рынка. Альбом был выпущен в моно-звучании лейблом Capitol Records (номер по каталогу T 6063).

После выпуска этого альбома, все последующие издания записей The Beatles в Канаде совпадали с изданиями в США — начиная с версии альбома A Hard Day’s Night, выпущенной лейблом United Artists, и — на Capitol — альбома Something New. Это было сделано по указанию президента Capitol Records Алана Ливингстона () (как раз Ливингстон настоял на том, чтобы приобрести права на выпуск записей The Beatles в Америке в 1963 и выпуск альбомов начиная с 1964, несмотря на первоначальный неуспех их синглов в продаже и чартах; он же способствовал их первому приезду в США в рамках рекламной кампании). Вышедшие ранее альбомы The Beatles также были изданы в Канаде.

Альбом позаимствовал своё название — и два трека — у изданного в Великобритании EP-альбома Long Tall Sally. Четыре трека с этого британского альбома уже были ранее изданы на первом из канадских альбомов The Beatles Beatlemania! With The Beatles.

Дизайн обложки альбома полностью идентичен изданному в США The Beatles’ Second Album.

Список композиций 
Все песни написаны Джоном Ленноном и Полом Маккартни, за исключением особо отмеченных.

Переиздание 
Стереоверсия этого альбома была издана в 1978, номер по каталогу ST-6063.

Примечания

Ссылки 
 The Beatles in Canada

Альбомы, спродюсированные Джорджем Мартином
Альбомы, записанные на Abbey Road Studios
Альбомы The Beatles
Альбомы Capitol Records